Kronoberg kan syfta på

Småland
 Kronobergs län – ett av Sveriges län
 Region Kronoberg – regionkommunen i Kronobergs län
 Kronobergs regemente –  ett tidigare svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten 1623–1997
 Kronobergs slott – en ruin på en holme i Helgasjön cirka fem kilometer norr om Växjö
 Kronobergs kungsgård – en kungsgård norr om Växjö
 Kronoberg (ort) – en tidigare av SCB avgränsad och namnsatt småort i Växjö kommun

Stockholm
 Kvarteret Kronoberg – ett kvarter på Kungsholmen
 Kronobergshäktet
 Kronobergsbadet – en simhall belägen i polishuset 
 Kronobergsparken - en park i anslutning till ovanstående kvarter innefattande bland annat nedanstående:
 Judiska begravningsplatsen Kronoberg – en äldre begravningsplats som ligger i det nordvästra hörnet av parken 
 Kronobergskvarnen - en 1835 nedbrunnen väderkvarn i området där parken senare anlades